Jim (voornaam) - jongensnaam
 JIM - voormalige Vlaamse televisiezender
 Jim (Arabische letter) - vijfde letter van het Arabische alfabet.
 Jim (geslacht) - geslacht van hooiwagens
 Jim Bakkum - Nederlandse zanger, acteur en tv-presentator
 Jouw Ingebrachte Mentor - vrijwillige mentor in de jeugdzorg